Le terme Lifeguard possède plusieurs significations:

 Il peut faire référence au métier de surveillance des plages, dont l’appellation anglaise est Lifeguard et est souvent utilisée dans d'autres pays non-anglophones.

 Lifeguard est un personnage de bande dessinée, une super-héroïne mutante de l’univers de Marvel Comics.
 Le titre original de L'Adam de la mer, un film américain réalisé par Daniel Petrie en 1976.